Fackler steht für
 Fackler (Alabama), eine Stadt im Jackson County im US-Bundesstaat Alabama

Fackler ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Fackler (1895–1963), deutscher Gewerkschafter, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und christlich-sozialer Politiker
 Guido Fackler (* 1963), deutscher Kulturwissenschaftler, Volkskundler, Museologe und Hochschullehrer
 Matthias Fackler (1721–1792), deutscher Altarschreiner
 Johann Joseph Fackler (1698–1745), in Salzburg tätiger Maler
 Wolfgang Fackler (* 1975), deutscher Politiker (CSU)